Clarie steht für:

 Clarie-Küste, Küste im Wilkesland, Antarktika
 T. Emmet Clarie (1913–1997), US-amerikanischer Jurist und Politiker